Die Erste Division 1998/99 war die 96. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. August 1998 und endete am 16. Mai 1999.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998/99